Bettingen ist der Name folgender Orte:

 Bettingen (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Oberbettingen, Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Bettingen BS, Gemeinde im Kanton Basel-Stadt, Schweiz
 Bettingen (Wertheim), Ortsteil der Stadt Wertheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg 
 Bettingen (Schmelz), Ortsteil der Gemeinde Schmelz im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Bettingen (Waldbröl), Ortschaft in Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bettingen (Luxemburg), Luxemburg
 Bettingen, deutscher Name der Gemeinde Betting im Département Moselle, Frankreich
 Bettingen, deutscher Name des Ortes Bettange bei Bouzonville, Frankreich
 Herrschaft Bettingen, ein Territorium im Herzogtum Luxemburg, das bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bestand

Adelsgeschlecht:
 Bettingen (Adelsgeschlecht), benannt nach Oberbettingen

Familienname:

 Frida Bettingen (1865–1924), deutsche Schriftstellerin